Микола Петрович Гулько ( 13 серпня 1941, Голосків, Летичівський район, Хмельницька область, УРСР, СРСР —  26 серпня 2021, Старокостянтинів, Хмельницький район, Хмельницька область) — український політичний та громадський діяч. З 1998 року депутат Хмельницької обласної ради. Почесний громадянин міста Старокостянтинова.

Біографія 
Народився 13 серпня 1941 року у с. Голосків, Летичівського району, Хмельницької області. Після закінчення середньої школи у 1957 році відразу почав працювати різноробом у колгоспі «Україна». У 1959 році вступив до Балинського училища механізації сільського господарства, де отримав спеціальність тракториста-машиніста широкого профілю. Працював трактористом-бульдозеристом Русанівського гранкар'єра, по комсомольській путівці брав активну участь в освоєні цілинних земель Кустанайської області Казахстану. Після демобілізації з рядів Радянської армії у 1964 році вступив до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, який успішно закінчив у 1969 році.

З 1969 року розпочинає своє трудове життя на посаді агронома відділення Гончариха Старосинявського бурякорадгоспу Хмельницької області, а в жовтні 1969 року призначений керівником. З червня місяця 1974 року головний агроном Новоселицького бурякорадгоспу Хмельницького бурякоцукротресту. За свою працю був нагороджений ювілейною медаллю «За доблесный труд» у 1970 році та орденом «Знак Почета» у 1977 році.

У 1978 році Миколу Петровича призначено директором Староконстантинівського цукрокомбінату Хмельницької області, а з 1997 року загальними зборами колективу його обрано Головою правління ТОВ «Старокостянтинівцукор», де пропрацював до 2004 року

В період 1998 по 2002 був депутатом Хмельницької обласної ради. 

Рішенням колегії Міністерства  аграрної політики України від 30.02.2001 року Миколау Петровича було нагороджено знаком «Знак Пошани». 
Має звання «Почесного громадянина міста Старокостянтинова» Рішенням колегії Хмельницької обласної державної адміністрації від 23.08.2016 року Миколау Петровича було нагороджено відзнакою «За заслуги перед Хмельниччиною».

Останні роки життя страждав на цукровий діабет. Помер 26 серпня 2021 року у віці 80 років.

Депутати Хмельницької обласної ради